Dit is een overzicht van alle officiële interlands die het Belgische curlingteam ooit speelde.

Overzicht

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

2020-2029

Statistieken 
''Bijgewerkt tot en met de interland tegen Oekraïne op 25 november 2022.

Externe link 
 Curlingdatabase

Curling
Sport in België